Бродфут () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1892—1962) — американский юрист и политик, генеральный прокурор (1948) и председатель Верховного суда (1962) штата Висконсин.
 Бродфут, Джим (род. 1907) — новозеландский боксёр, чемпион Новой Зеландии в тяжёлом весе (1929—1930, 1931—1932).
  (1899—1953) — британский моряк, кавалер Креста Георга (посмертно).
  (1925—2016) — канадский комик, лауреат Премии генерал-губернатора за вклад в исполнительское искусство (2003).
 Бродфут, Кирк (род. 1984) — шотландский футболист.
  (род. 1981) — австралийский футболист, игрок Чемпионата Австралии в составе клуба «Голд-Кост Юнайтед».
  (род. 1978) — австралийская крикетчица, обладатель Кубка мира (2005).
  (род. 1949) — британский педагог, декан факультета общественных наук Открытого университета (1993—1998), член Королевского общества искусств (с 1992).
  (род. 1985) — британский регбист, игрок Чемпионата Англии в составе клуба «Лестер».
  (1881—1965) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1928—1954), генеральный почтмейстер (1949—1952), министр национальной службы (1942) и телеграфов (1949—1954).
 Бродфут, Эльма — американский политик, мэр Уичито (1993—1995).